György Csapó se poate referi la unul din următorii:

 György Csapó (1920–1989), scriitor și jurnalist maghiar
 György Csapó (1924–?), fotbalist maghiar
 György Csapó (1955), muzician maghiar, fost baterist al formației rock „”
 György Csapó (1961), actor român de etnie maghiară